Cuse steht für:
 Cuse-et-Adrisans, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Cuse (Fluss), linker Quellfluss des Cusancin im französischen Département Doubs
 Character Devices in Userspace, Kernel-Modul für zeichenorientierte Geräte unter Unix

Cuse ist der Familienname folgender Personen:
 Carlton Cuse (* 1959), US-amerikanischer Drehbuchautor

CuSe steht für:
 Kupfer(II)-selenid, anorganische chemische Verbindung

Siehe auch:
 Kuse
 Kuhse